Силы правопорядка Исламской Республики Иран, сокр. СПИРИ ( / Nīrūye entezāmīye Jomhūrīye Eslāmīye Īrān) — правоохранительный орган Исламской Республики Иран, находится под контролем Министерства внутренних дел Исламской Республики Иран и Генерального штаба вооружённых сил Исламской Республики Иран.

Силы правопорядка Исламской Республики Иран (СПИРИ) предназначены для защиты жизни, здоровья, прав и свободы граждан Исламской Республики Иран, иностранных граждан, лиц без гражданства; для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной и государственной безопасности.

Силы правопорядка Исламской Республики Иран были созданы 1 апреля 1991 года, в результате упразднения и объединения существовавших до этого в Иране трёх правоохранительных органов: Шахрбани, Жандармерии Ирана и Комитетов Исламской революции.

17% сотрудников иранской полиции составляют женщины.

Силы правопорядка Исламской Республики Иран имеют несколько подразделений и отделов. Основные отделы:
 Полиция разведки и общественной безопасности
 Назидательный патруль СПИРИ
 
 Дорожная полиция СПИРИ
 Антинаркотическая полиция СПИРИ
 Антитеррористические силы полиции СПИРИ
 
 
 
 Полиция уголовного розыска СПИРИ
 
 Туристическая полиция СПИРИ
 
 
 
 Центр стратегических исследований правоохранительных органов СПИРИ

Транспортные средства 

Основную часть автопарка СПИРИ составляют автомобили модели Iran Khodro, производимые в Иране. Также достаточно автомашин моделей и марок у СПИРИ являются Iran Khodro Samand, , Iran Khodro Runna, Paykan, ,Peugeot 207, Peugeot 405, Peugeot 407, Nissan Teana, , Renault Mégane, Mitsubishi Pajero, Nissan Xterra, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Volkswagen Transporter, Suzuki Vitara, Kia Forte, Mercedes-Benz C-класс, Mercedes-Benz W211 и др.

Ссылки 
 Официальный сайт Сил правопорядка Исламской Республики Иран

Правоохранительные органы
Силы правопорядка Исламской Республики Иран